Bjarezіna kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Bjarezіna (vattendrag i Vitryssland, lat 53,81, long 25,98), 
 Bjarezіna (vattendrag i Vitryssland, lat 52,55, long 30,25), 

Robotskapade Belarusförgreningar